José Contreras kan syfta på:
 José Contreras (basebollspelare)
 José Contreras (fotbollsspelare)